John Andersson kan syfta på bland annat

 John Andersson (Motalakungen) (1839–1913), entreprenör
 John Andersson (ingenjör) (1862–1939), ingenjör och donator
John Andersson (syndikalist) (1886-1967), fackföreningsman
 John Andersson (socialdemokrat) (1894–1955), politiker
 John Andersson (konsthantverkare) (1900–1969), svensk keramiker
 John Andersson (boxare) (1909–1979), svensk proffsboxare
 John Andersson (vänsterpartist) (1938–2000), svensk skogsarbetare och politiker
 John Andersson (docent) (1938–2013), civilingenjör och civilekonom 
 John Andersson (serieskapare) (1960–2023), svensk serieskapare

Se även 
 John Anderson